Tales of Darknord — одна из самых старейших дэт-метал-групп России, образованная осенью 1991 года.

История 
Музыкальный коллектив Tales of Darknord был образован осенью 1991 года гитаристом Алексом Кантемировым в рамках направления death-metal. Кроме Алекса Кантемирова, в первый состав входили: Павел Дмитров — бас, бэк-вокал; Сергей Дмитров — ударные. Спустя год выходит первое демо Tales of Darknord под названием Blackened Soul Remains. После записи демо творчество коллектива освещалось в программе «Рок-интенсив» в рамках канала «Четыре четверти» на Радио России.

В сентябре 1994 происходят перестановки в составе — на бас-гитаре теперь играет Антон Ширл, а на ударных Джон Кузнецов. 8 декабря 1994 года было записано второе демо Tragedy, выдержанное в более мелодическом направлении. Следующее демо Absorbing Destinies, записанное 25 марта 1995 года, получило хорошие отзывы как в России, так и за рубежом. 24 июня 1995 было записано последнее демо Tales of Darknord, а 4 ноября коллектив участвует в фестивале Frame Up в городе Ростов-на-Дону совместно с Gods Tower, Detonator и т. д.

В 1996 году выходит дебютный полноформатный альбом Obliteration Allegory на подразделении российского лейбла Союз MetalAgen Records и на лейбле Mortal Dreams Productions. В альбом вошли 12 треков, написанных Tales of Darknord в период с 1992 по 1996 год.

31 января 1997 была завершена запись второго альбома, получившего название Endless Sunfall. Альбом вышел сразу на нескольких лейблах — Legion Productions (в Белоруссии), R.I.P. Productions (в России), Soundless Productions (в Литве). После выпуска альбома Tales of Darknord принимают участие в международном музыкальном фестивале Extremum Fest в Минске вместе с Hermh (Польша), Vicious Crusade, Gods Tower, Apraxia.

С 6 октября по 27 ноября был записан новый альбом The Last, который вышел на R.I.P. Productions в 1998 году. В 2000 году выходит Dismissed.
В 2001 году происходит очередная смена состава группы и последний её выход на сцену. Затем — только студийная работа, которая завершилась в 2004 году выпуском финального для группы альбома «Stalingrad: War Episodes».

Дискография 
 1992 — Blackened Souls Remains (демо)
 1994 — Tragedy (демо)
 1995 — Absorbing Destinies (демо)
 1995 — Unearthly Agitator (демо)
 1996 — Obliteration Allegory
 1997 — Endless Sunfall
 1997 — The Last
 2000 — Dismissed
 2004 — Stalingrad: War Episodes

Состав

Последний состав 
 Евгений Дементьев — ударные
 Mr. Grikot — гитара, вокал
 Антон Ширл — вокал, бас, гитара (Der Gerwelt)

Бывшие участники 
 Алекс Кантемиров — вокал, гитара (Rossomahaar, Der Gerwelt, Katar, Stonehenge)
 Павел Дмитров — бас
 Сергей Дмитров — ударные
 Джон Кузнецов — ударные (Winter Magik)
 Макс Тюх — гитара

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Tales of Darknord на сайте Tartarean Desire 
 Tales of Darknord на Encyclopaedia Metallum 
 Сайт группы на narod.ru 
 Tales of Darknord на сайте Last.fm

Рецензии 
 The Metal Observer: рецензия альбома Endless Sunfall 
 The Metal Observer: рецензия альбома Stalingrad: War Episodes 

Дэт-метал-группы России